Zkratka DIC může mít více významů:

 Diseminovaná intravaskulární koagulace – srážení krve v cévách
 Diferenciální interferenční kontrast – metoda zvýraznění obrazu v mikroskopu
 Dopravní informační centrum, např. Dopravní informační centrum TSK Praha, Dopravní informační centrum Brněnských komunikací a Národní dopravní informační centrum (NDIC)

Zkratky